Tandem – rodzaj roweru
 Tandem – ciężarówka ze skrzynią i z przyczepą
 Tandem – układ konstrukcyjny śmigłowców
 Tandem – specjalny spadochron przeznaczony do skoków dla dwóch osób
 Tandem – film z 1987 roku